D’Urville Island (Antarktyka)
 Wyspa d’Urville’a (Nowa Zelandia)